Министерство экономики и финансов Туркменистана — орган исполнительной власти Туркмении.

История 
Образовано 5 августа 1992 года. Упразднено 2 февраля 2008 года.

Восстановлено 5 октября 2017 года путём слияния Министерства финансов Туркмении и Министерства экономики и развития Туркмении под названием Министерство финансов и экономики.

Министры экономики и финансов

Министры финансов и экономики

См. также 
 Министерство финансов Туркмении
 Министерство экономики и развития Туркмении
 Государственный бюджет Туркмении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

экономики и финансов
Туркмения
Туркмения